Едмонд има више значења:
 Едмонд (Канзас)
 Едмонд (Оклахома)